RDIF peut faire référence à : 
 Russian Direct Investment Fund, un fonds souverain créé par le gouvernement russe.
 , un protocole d'échange de données Radar.